Вели́кая Губа́:

 Великая Губа — село в Медвежьегорском районе Республики Карелия, административный центр Великогубского сельского поселения.
 Великая Губа — посёлок в составе Пиндушского городского поселения Медвежьегорского района Республики Карелия.